Le groupe X rassemble des astéroïdes de différents types ayant des spectres proches mais probablement une origine différente.

Classification de Tholen 
Selon la classification de Tholen, ce groupe comprend :
 les astéroïdes de type E
 les astéroïdes de type M
 les astéroïdes de type P

Le principal critère de discrimination entre ces types est l'albédo. Pour les astéroïdes dont l'albédo n'est pas connu et pour lesquels la distinction entre ces différents groupes n'a donc pas pu être faite, l'astéroïde est simplement classé comme étant de type X. C'est par exemple le cas de .

Classification SMASS 
La classification SMASS n'utilise pas l'albédo mais plusieurs caractéristiques spectrales trop subtiles pour être distinguées dans la bande passante d'ECAS (Eight-Color Asteroid Survey, c'est-à-dire « Relevé d'astéroïdes en huit couleurs ») utilisée pour la classification de Tholen.

Le groupe X contient les groupes suivants :
 le noyau des astéroïdes de type X, contenant les astéroïdes avec les spectres les plus « typiques » ;
 les astéroïdes de type Xe, dont les spectres peuvent contenir une bande d'absorption autour de 0,49 micromètre. Cela pourrait indiquer la présence de troïlite (FeS). Il existe une certaine corrélation entre ce groupe et le type E de Tholen ;
 les astéroïdes de type Xc et de type Xk, dont le spectre a des éléments caractéristiques entre 0,55 et 0,8 micromètre. Ces spectres semblent être intermédiaires entre ceux des astéroïdes du noyau de l'ensemble des astéroïdes de type X et ceux des astéroïdes de type C ou K.

En dehors du type Xe, il n'y a pas de corrélation significative entre les classifications SMASS et de Tholen : tous les types du groupe X selon SMASS contiennent un mélange d'astéroïdes classés comme de type E, M ou P dans la classification de Tholen.

Notes et références 

 S. J. Bus and R. P. Binzel Phase II of the Small Main-belt Asteroid Spectroscopy Survey: A feature-based taxonomy, Icarus, Vol. 158,  (2002).